Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1949 года прошёл 19 — 20 февраля на стадионе «Бислетт» в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 28 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1949 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)